Die Hainbuch GmbH (Eigenschreibweise HAINBUCH) ist ein auf die Herstellung von Spannmitteln spezialisiertes Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Marbach am Neckar (Baden-Württemberg).

Geschichte

Gründung und Anfangsjahre 
Das Unternehmen wurde 1951 von Wilhelm Hainbuch (1900–1989) als ein kleiner Handwerksbetrieb im schwäbischen Marbach am Neckar gegründet. In der heimischen Garage wurden Lohndreharbeiten durchgeführt. 1956 bezog der Betrieb ein neues Gebäude und begann zwei Jahre später mit der Fertigung von Spannzangen.

Patente für neuartige Spannsysteme 
1964 meldete das Unternehmen das erste Patent für den Schnellspannteilapparat an. 1977 erfolgte die Patentanmeldung des Spanntop-Prinzips, welches der Geschäftsführer Gerhard Rall erfunden hatte. Dieses System soll mit einem Schnellwechsel die klassische Spannzange weitestgehend ersetzen. In den Folgejahren erfolgten weitere Patente und der Ausbau des Produktportfolios. Unter anderen wurde die Spannfutter-Technik Toplus IQ mit intelligenter Sensortechnologie (2007) und die energieeffizienten Leichtbau-Spannmittel aus Carbon (2011) entwickelt.

Internationalisierung ab 1996 
1996 betrat das Unternehmen mit der Eröffnung eines Vertriebsbüros in Singapur erstmals den internationalen Markt. Im Jahr darauf folgten die Tochterunternehmen in den USA und in der Slowakei. 1998 wurden die Tochterunternehmen in Frankreich und Schweden gegründet. 1999 erfolgte die Eröffnung eines Zweigwerks in Niederstetten.

Seit 2000 
2001 wurde der Neubau des Verwaltungskomplexes in Marbach abgeschlossen und ein Tochterunternehmen in Italien wurde gegründet. 2005 eröffnete das Unternehmen eine Produktionsstätte in Satteldorf, sowie ein Jahr später in der Slowakei. 2008 wurde eine Tochterfirma in England gegründet und in Thailand wurde eine Produktionsstätte errichtet. 2009 fand die Einweihung eines Technologie- und Kompetenzzentrums in Marbach am Neckar statt.

Im Spätsommer 2015 wurde der Neubau des „Faktum“ abgeschlossen. Hier sind EDV, Rechnungswesen, Controlling, ERP, Technische Geschäftsleitung, Personal und Campus beheimatet.

2018 kaufte Hainbuch die Firma Hercegfi CNC-Fertigungstechnik in Mosbach in Baden-Württemberg.

Zum 1. Oktober 2020 übernahm Hainbuch die Firma Vischer & Bolli Automation in Lindau, um seine Kompetenzen im Bereich Automatisierung weiter auszubauen.

Unternehmensstruktur

Deutschland 
In Marbach am Neckar befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens. Angesiedelt sind hier die Produktion, Verwaltung, Vertrieb, Einkauf, Planung und Beschaffung, Konstruktion, Controlling, Personal, Marketing, Forschung & Entwicklung, EDV, ein Technologie- und Kompetenzzentrum und eine Ausbildungswerkstatt.

Zusätzlich zu den Standorten sind deutschlandweit Handelsvertretungen für das Unternehmen tätig.

Weltweit 
 China – Hainbuch Shanghai Co. Ltd.
 Frankreich – Hainbuch France SNC Technique de Serrage
 Großbritannien – Hainbuch UK Ltd.
 Italien – Hainbuch Italia
 Österreich – Hainbuch in Austria GmbH
 Schweden – Hainbuch Svenska AB
 Slowakei – HS-Tec s.r.o.
 USA – Hainbuch America Corp. Workholding Technology
 Mexico – Hainbuch México Technologia en Sujecion
 Japan – Hainbuch Japan K.K.

Produkte 
 Spannmittel
 Spannlösungen
 Spannköpfe
 Backenfutter
 Spanndorne
 Schnellwechselsysteme
 Spannzylinder
 Stationäre Spannmittel
 Spannkraftmessgeräte
 Automatisierungslösungen
 Drehfutter
 Spannzangen
 Spannsysteme
 Spanneinrichtungen
 Maschinenschraubstöcke

Literatur 
 Lexikon der deutschen Familienunternehmen, Florian Langenscheidt, Peter May, ISBN 978-3-8349-1640-2, 1. Auflage, Seite 356
 Stuttgart: Mein Motor, Status-Verlag GbR, ISBN 978-3-9811346-4-3, Seite 107

Weblinks 
 Website der Hainbuch GmbH

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Ludwigsburg)
Organisation (Marbach am Neckar)
Gegründet 1951
Werkzeughersteller (Deutschland)